parasol – nazwa układu konstrukcyjnego samolotu, w którym płat nośny umieszczony jest nad kadłubem na zastrzałach lub na pylonie; rodzaj górnopłatu
 parasol – przedmiot chroniący przed deszczem, słońcem lub śniegiem
 Parasol – nieistniejący pawilon Międzynarodowych Targów Poznańskich
 Parasol – odznaka słuchaczy Szkoły Oficerskiej Związku Walki Czynnej
 Parasol – skała wspinaczkowa w Grupie Parasola w Dolinie Szklarki na Wyżynie Olkuskiej
 parasole – określenie używane na terenie powiatu tarnobrzeskiego w stosunku do mieszkańców lewego brzegu Wisły, szczególnie Sandomierza
 Inne
 batalion Parasol – harcerski batalion Armii Krajowej biorący udział w powstaniu warszawskim
 Janusz Prasol ps. Parasol – polski przestępca (ur. 1955)
 Parasol Wrocław – wrocławski młodzieżowy klub sportowy